Casimiro de Abreu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Casimiro de Abreu (ort), Rio de Janeiro, 
 Casimiro de Abreu (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar